Это список европейских фондовых бирж.

В Европе располагаются две главные пан-европейские биржи:
 Euronext. Штаб-квартира биржи располагается в Париже. Была образована в результате слияния Брюссельской, Парижской, Амстердамской, Португальской бирж и биржей LIFFE. Является вторым по величине фондовым рынком в Европе (а вместе с NYSE Group образует первую глобальную биржу).
 NASDAQ OMX. Наименования бирж, входящих в состав NASDAQ OMX Group, подсвечены зелёным цветом,

См. также 

Списки бирж